Dans la mythologie grecque, Niké est une divinité personnifiant la Victoire.
 Nike est une marque de sport américaine qui a choisi son nom et son logo en référence à la déesse grecque.
 Le projet Nike était un système de missiles sol-air américain.